Ein Sacrarium (lateinisch für geheiligter Ort) war in römischen Privathäusern der Raum des Hausaltars; im weiteren Sinn auch ein Synonym für Tempel oder Heiligtum.

Im Christentum erhielt das Wort verschiedene Bedeutungen. Hier bedeutet es:
 die Sakristei
 die Schatzkammer für den Kirchenschatz
 einen Abfluss in der Sakristei, der ins Erdreich führt, siehe Piscina (Kirche)